Weiterndorf ist der Ortsname von:

 Weiterndorf (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach, Bayern  
 Weiterndorf (Gemeinde Weiten), Katastralgemeinde  der Marktgemeinde Weiten, Bezirk Melk, Niederösterreich
Siehe auch:
Weitersdorf